Der Wahlkreis 29 Lehrte ist ein Landtagswahlkreis in der Region Hannover in Niedersachsen. Er umfasst die Städte Burgdorf und Lehrte sowie die Gemeinde Uetze.

Bekannte Gewinner des Wahlkreises waren Gerhard Schröder (SPD) (1986, 1990, 1994, 1998) und Ursula von der Leyen (CDU) (2003).

Landtagswahl 2022 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2022 traten im Wahlkreis Lehrte acht Direktkandidaten an. Direkt gewählte Abgeordnete ist Thordies Hanisch (SPD). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 29.

Landtagswahl 2017 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2017 traten im Wahlkreis Lehrte sechs Direktkandidaten an. Direkt gewählte Abgeordnete ist Thordies Hanisch (SPD). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 30.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Deneke-Johrens, Hans-Joachim" |Hans-Joachim Deneke-Jöhrens
|36,1
|31,3
|-
| SPD
| data-sort-value="Hanisch, Thordies" |Thordies Hanisch
|41,4
|39,1
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Niewisch-Lennartz, Antje" |Antje Niewisch-Lennartz
|6,6
|7,9
|-
| FDP
| data-sort-value="Bretthauer, Uwe" |Uwe Bretthauer
|4,9
|7,8
|-
| DIE LINKE
| data-sort-value="Schwieger, Thomas" |Thomas Schwieger
|4,2
|4,3
|-
| AfD
| data-sort-value="Wichmann, Christiane" |Christiane Wichmann
|6,7
|6,9
|-
| BGE || || ||0,1
|-
| DM || || ||0,2
|-
| Freie Wähler || || ||0,4
|-
| LKR || || ||0,0
|-
| ÖDP || || ||0,1
|-
| Die PARTEI || || ||0,6
|-
| Tierschutzpartei || || ||0,8
|-
| Piratenpartei || || ||0,4
|-
| V-Partei³ || || ||0,1
|}
Die Wahlbeteiligung lag mit 66,3 % über dem Landesdurchschnitt dieser Wahl.

Landtagswahl 2013 

Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2013 traten im Wahlkreis Lehrte sieben Direktkandidaten an. Direkt gewählter Kandidat ist Hans-Joachim Deneke-Jöhrens.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Denekejohrens, Hans-Joachim" |Hans-Joachim Deneke-Jöhrens
|40,8
|33,0
|-
| SPD
| data-sort-value="Licht, Hans-Jürgen" |Hans-Jürgen Licht
|40,2
|35,5
|-
| FDP
| data-sort-value="Dreeskornfeld, Thomas" |Thomas Dreeskornfeld
|2,4
|9,7
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Knauer, Detlef" |Detlef Knauer
|9,5
|13,6
|-
| DIE LINKE
| data-sort-value="Kelloglu, Gülten" |Gülten Kelloglu
|3,0
|3,2
|-
| Bündnis 21/RRP || || ||0,0
|-
| Die Freiheit || || ||0,3
|-
| Freie Wähler
| data-sort-value="Osterloh, Michael" |Michael Osterloh
|1,9
|1,3
|-
| NPD || || ||0,9
|-
| PBC || || ||0,2
|-
| Piratenpartei
| data-sort-value="Hey, Hans-Jürgen" |Hans-Jürgen Hey
|2,2
|2,3
|}

Landtagswahl 2008 

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Deneke-Jöhrens, Hans-Joachim" | Hans-Joachim Deneke-Jöhrens
| 41,8
| 40,1
|-
| SPD
| data-sort-value="Ahrens" | Hans Ahrens
| 37,3
| 32,8
|-
| FDP
| data-sort-value="Wunn" | Ina Wunn
| 6,1
| 7,8
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Klawunde, Doris" | Doris Klawunde
| 6,3
| 7,5
|-
| Die Linke
| data-sort-value="Weck" | Monika-Felicitas Weck
| 6,5
| 7,0
|-
| Ab jetzt
|
|
| 0,2
|-
| Demokratische Alternative
|
|
|
|-
| Die Friesen
|
|
| 0,2
|-
| Die Grauen
|
|
| 0,4
|-
| Republikaner
|
|
|
|-
| Familien-Partei
|
|
| 0,4
|-
| Freie Wähler Niedersachsen
| data-sort-value="Oppermann" | Karl-Heinz Oppermann
| 2,0
| 1,0
|-
| Tierschutzpartei
|
|
| 0,6
|-
| NPD
|
|
| 1,7
|-
| ödp
|
|
| 0,1
|-
| PBC
|
|
| 0,1
|-
|}

Einzelnachweise 

Politik (Region Hannover)